Ефре́м Па́влович Левита́н () — советский и российский астроном — учёный, педагог и писатель. Действительный член Российской академии космонавтики, Международной академии информатизации, РАЕН, доктор педагогических наук, Заслуженный работник культуры РСФСР (1992), заместитель главного редактора журнала «Земля и Вселенная», один из самых известных отечественных популяризаторов астрономии

Биография 
Родился 12 июля 1934 года в городе Днепропетровске, УССР.

В 1955 году окончил с отличием физико-математический факультет МГПИ им. Потёмкина. Затем служил в Советской армии.

В 1954 году начал работать учителем физики и астрономии в московской школе № 125. С перерывами работал в школах до 2006 года.

С 1964 года один из создателей и бессменный руководитель редакции журнала «Земля и Вселенная», заместитель главного редактора.

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию в МГПИ им. Ленина (научный руководитель проф. Р. В. Куницкий).

В 1991 году защитил докторскую диссертацию, представленную в виде научного доклада, в НИИ средств обучения и учебной книги АПН СССР.

В 1960—1970-х годах преподавал методику астрономии в Московском городском институте усовершенствования учителей.

Регулярно публиковался в журнале «Наука и жизнь». Автор книг по астрономии для дошкольников и младших школьников

В начале 1990-х годов написал учебник астрономии для 11 класса средней школы, выдержавший около 10 изданий.

Скончался  31 марта 2012 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище (секция № 64 В).

Награды 
Награждён медалями СССР и России, Почетными знаками академий (РАЕН, РАКЦ, МАИ), Дипломами, Почетными и благодарственными грамотами АН СССР и РАН, Министерства просвещения (Знаком «Отличник просвещения СССР»), Союза журналистов, издательств («Наука», «Просвещение»)

Членство в организациях 
 Российской академии космонавтики
 Международной академии информатизации
 РАЕН

Память 
В июле 2009 года Международный астрономический союз принял решение назвать астероид 16516, находящийся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, EfremLevitan в честь Ефрема Павловича Левитана.

Основные работы 
 Левитан Е. П. Физика Вселенной: экскурс в проблему. М.: Едиториал УРСС, 2004. 181 с.
 Левитан Е. П. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение. 2002. 223 c.
 Левитан Е. П. Методика преподавания астрономии в средней школе. 1965.
Книги для детей
 Левитан Е. П. Алька в Солнечном королевстве. 1999.
 Левитан Е. П. Как Алька с друзьями планеты считал. 1999.
 Левитан Е. П. Странствия Альки и гномов по Млечному Пути. 1999.
 Левитан Е. П. Сказочная Вселенная. : Издательский дом Мещерякова, 2010, 512 с.
Подробнее: Книги в каталоге РГБ

Примечания

Ссылки 
 биография на сайте biografija.ru
 Краткая информация о Е. П. Левитане на сайте журнала «Земля и Вселенная»
 авторская страница Е. П. Левитана на сайте издательства «Просвещение»
 Умер Ефрем Павлович Левитан
 список публикаций (до 2003 года) на сайте издательства «Просвещение»
 Статья на сайте Московского планетария
 Статья на сайте «Космический мемориал»
 Еремеева А. И. Памяти Ефрема Павловича Левитана

Выпускники МГПИ им. Потёмкина
Астрономы России
Астрономы СССР
Астрономы по алфавиту
Педагоги России
Члены РАЕН
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Члены Союза журналистов Москвы
Авторы школьных учебников
Популяризаторы астрономии
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища